Osoby o tym nazwisku:
 Andrej Žakelj – słoweński koszykarz
 Tanja Žakelj – słoweńska kolarka górska